− krótka, jednotomowa shōjo-manga autorstwa Yukako Iisaki, wydana przez Shōgakukan 26 maja 2003 roku.

Opis fabuły 
Jest to historia szesnastoletniej Suzu, która wyczuwa i rozumie uczucia zwierząt. Jej problemem jest brak chłopaka. Jednakże wkrótce ulega to zmianie, kiedy znajduje i następnie przygarnia rannego kota o imieniu Noir, który rankiem przemienia się w chłopaka o imieniu Noa. Niemniej jednak nie brakuje również kłopotów, ponieważ następnie dochodzi do prób porwań Noir/Noa przy pomocy kotów sterowanych umysłem.

Przypisy 

Manga
Shōjo